Celtia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av John W. Neale 1973. Celtia ingår i familjen Trachyleberididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musselkräftor
Celtia